The National:
 The National — американська інді-рок-група.
 The National — дебютний альбом інді-рок групи The National.
 The National — щоденна англомовна газета, що видається в Абу-Дабі, ОАЕ.
 The National — щоденна шотландська газета.

Див. також 
 National